Orbán Attila (1958) festőművész
 Orbán Attila (?) kolozsvári színész 
 Orbán Attila (1990) jégkorongozó